Alapín puede hacer referencia a:

 Simón Alapín, ajedrecista; 
 Apertura Alapín; o
 Sistema Alapín.